Michael Novak (St. Veit an der Glan, Austria, 30 de diciembre de 1990) es un futbolista austríaco que juega como defensa en el Wolfsberger AC de la Bundesliga austríaca.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas del SV Mattersburg
Futbolistas del Wolfsberger AC